Answer (álbum)
The Answer (banda)
Allen Iverson, basquetebolista apelidado de The Answer

Ver também

Desambiguação